Miejscowości w USA:
 Kinney – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kinney (ang. Kinney County) – w stanie Teksas